

Населені пункти та їхні частини

 Граб (Ґраб) — село в гміні Кремпна Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраб — село в гміні Чермін Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Ґраб — частина села Кровиця-Заводнія в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Граб звичайний

Примітки